Quatre Minutes (Vier Minuten), film allemand de Chris Kraus sorti en 2006
 4 Minutes, chanson de Madonna sortie en 2008
 Four Minutes, téléfilm américain sorti en 2005
 4Minute, groupe de musique sud-coréen